

Geografia 
 Sula: comune della Norvegia, nella contea di Møre og Romsdal;
 Sula: fiume della Russia europea nordorientale, affluente della Pečora;
 Sula: fiume della Russia europea nordoccidentale, affluente del Mezen';
 Sula: fiume dell'Ucraina, affluente del Dnepr.
 Sula: isole al centro delle Molucche, nella zona più ad est dell'Indonesia.
 Šuľa: comune della Slovacchia nel distretto di Veľký Krtíš

Letteratura 
 Sula è un romanzo della scrittrice afroamericana Toni Morrison del 1973.

Biologia 
 Sula è un genere di uccelli della famiglia dei sulidi

Altri progetti